Wrapper (bibliotheek), programmacode die de interface van een softwarebibliotheek vertaalt naar een andere interface
 Wrapper (functie), een functie in een computerprogramma die een tweede functie kan aanroepen
 Wrapper (presentator), een speciaal type presentator, met name voor jeugdprogramma's